Zum Tanzen geboren ist der Titel folgender Filme:

 Zum Tanzen geboren (1936) – ein US-amerikanisches Musical von Roy Del Ruth
 Zum Tanzen geboren (1954) – ein britischer Spielfilm von Val Guest